Pekalongan (Bojongsari), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekalongan (regentschap)
 Pekalongan (Sampang), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekalongan (stad)
 Pekalongan (Tambak), een bestuurslaag in Indonesië
 Pekalongan (Ujan Mas), een bestuurslaag in Indonesië